— японский художник и каллиграф. Один из первых живописцев Японии, писавших свои работы в стиле нихонга.

Жизнь и творчество 
Томиока был вторым сыном в семье торговца священными одеяниями Томиоки Корэнобу. По настоянию родителей юноша первоначально становится чиновником, ведавшим делами синтоистских храмов в Киото, Идзумо и Ямата. Изучал также философию, в первую очередь работы Конфуция и буддийской монахини . Участвовал в политической борьбе в Японии, выступая за неограниченные полномочия императора, в результате чего в 1859 году был вынужден бежать в Нагасаки. Здесь некоторое время Томиока живёт в монастырях Отори и Цоноками как синтоистский монах. В 1881 году он окончательно покидает своё убежище и с тех пор занимается исключительно живописью. На следующий год художник приезжает в Киото и поступает учителем в городскую школу искусств. Ещё в детстве Томиока был воспитан в традициях национального  искусства и литературы, японской и китайской живописи. Он никогда не брал уроки рисования и был самоучкой. В то же время его работы носят явные следы влияния старинных произведений японской и китайской живописи. Начинал рисовать в стиле школы бундзинга. Является одним из немногих выдающихся японских художников эпохи Мэйдзи, не подпавших под европейское культурное влияние. Будучи мастером каллиграфического искусства, Томиока развил свой, особенный стиль письма кистью. 

Заслуги Томиока Тэссая были высоко оценены: в 1917 году ему присваивается звание придворного художника, а в 1919 году он становится членом японской Академии художеств.

Галерея

Литература 
 Briessen, Fritz van. The Way of the Brush: Painting Techniques of China and Japan. Tuttle (1999). ISBN 0-8048-3194-7
 Conant, Ellen P., Rimer, J. Thomas, Owyoung, Stephen. Nihonga: Transcending the Past: Japanese-Style Painting, 1868-1968. Weatherhill (1996). ISBN 0-8348-0363-1
 Odakane, Taro. Tessai, master of the literati style. Kodansha International (1965). ASIN: B0007IT90M

Дополнения 
 Мемориальный музей Томиоки Тессая (на японском языке)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 25 января
Родившиеся в 1836 году
Родившиеся в Киото
Умершие 31 декабря
Умершие в 1924 году
Умершие в Киото
Художники Японии
Художники нихонга
Придворные художники
Каллиграфы Японии